Потреро де Ариба има више значења:

 Потреро де Ариба (Сан Хуан де лос Лагос), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Потреро де Ариба (Сан Себастијан дел Оесте), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Потреро де Ариба, Ла Сеиба (Санто Томас), насеље у савезној држави Мексико у Мексику
 Потреро де Ариба (Хименез дел Теул), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику